Загоряне — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Загоряне — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Загоряне — деревня в Лиозненском районе Витебской области.